Anoka désigne :

 Anoka, une ville de l’Indiana ;
 Anoka, une ville du Minnesota ;
 Anoka, un village situé dans le Nebraska ;
 Le comté d'Anoka, dans le Minnesota ;
 Le lac Anoka, en Floride.